Linneweber ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Linneweber (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Volker Linneweber (* 1951), deutscher Wissenschaftler